Э́лмор Ру́ал «Рип» Торн-мла́дший (; , Темпл, Техас, США — 9 июля 2019, Лейквилл, Коннектикут, США) — американский актёр, режиссёр и продюсер, дебютировал в кино в 1956 году, снялся более чем в 180 фильмах.

Биография 
Прозвище Рип () является фамильным именем всех Торнов по мужской линии в семье Элмора Руала Торна. Он получил это имя от своего отца, которого тоже звали Рипом. Это сокращённое имя было взято в качестве творческого псевдонима. В переводе с английского rip — прореха, а torn — рваться, разрываться, мчаться.

Рип Торн окончил университет штата Техас, где он специализировался в области животноводства. Будучи достаточно наивным в молодости, он автостопом добрался до Голливуда с идеей стать кинозвездой и заработать достаточно денег, чтобы купить ранчо. Успех не пришёл сразу, как он надеялся, и Торну приходилось перебиваться случайными заработками в массовке. Его дебют в кино (небольшая роль) состоялся в фильме Элиа Казана «Куколка» в 1956 году. В 1984 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Кросс-Крик».

Умер 9 июля 2019 от осложнений, вызванных раком сердца.

Избранная фильмография

Актёр

Озвучивание видеоигр 
 1997 — Геркулес. Новые подвиги — Зевс
 2010 — God of War III — Гефест

Режиссёр 
 1972 — Телевизионный театр Голливуда: Двое (ТВ) / Hollywood Television Theater: Two by Chekhov
 1988 — Телефон / The Telephone

Исполнительный продюсер 
 2006 — Конвенция / The Convention (короткометражный)
 2008 — Счастливые дни / Lucky Days

Примечания

Ссылки 

Актёры озвучивания США
Выпускники Техасского университета A&M